Туловице:
 Туловице — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опольский повят Опольского воеводства.
  — город в Польше, Опольский повят, Опольское воеводство.
  — деревня в Польше, гмина Брохув Сохачевский повят, Мазовецкое воеводство.